Eunicites kajnarensis är en ringmaskart som beskrevs av Klenina 1989. Eunicites kajnarensis ingår i släktet Eunicites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
kajnarensis